Джон М. «Джампин Джонни» Грин (; род. 8 декабря 1933, Дейтон, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Мичигана, в 1959 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс», «Сан-Диего Рокетс», «Филадельфия-76», «Цинциннати Роялз» и «Канзас-Сити-Омаха Кингз». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1962—1963, 1965 и 1971). В 1959 году был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 1057 игр, в которых набрал 12 281 очко (в среднем 11,6 за игру), сделал 9083 подбора, 1449 передач.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Родившиеся в Дейтоне